Ла Баиа има више значења:

 Ла Баиа (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Баиа (Пантепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику